Elżbieta Charlotta Wittelsbach (ur. 19 listopada 1597 w Neumarkt in der Oberpfalz, zm. 26 kwietnia 1660 w Krośnie Odrzańskim) – księżniczka palatynatu reńskiego, elektorowa brandenburska.

Córka elektora Palatynatu Reńskiego Fryderyka IV i Luizy Orańskiej. Jej dziadkami byli Ludwik VI, elektora Palatynatu Reńskiego i Elżbieta Heska oraz Wilhelm I Orański i Charlotta de Bourbon.

24 lipca 1616 roku wyszła za mąż za księcia Jerzego Wilhelma Hohenzollerna, który trzy lata później został elektorem Brandenburgii. Małżeństwo miało na celu połączenie dwóch protestanckich domów Brandenburgii i Palatynatu.

Jej brat Fryderyk V był przywódcą Unii Ewangelickiej. Po klęsce w Czechach znalazł schronienie w Brandenburgii.

Elżbieta i Jerzy Wilhelm byli rodzicami:
 Luizy Charlotty (1617–1676) – żony księcia Jakuba Kettlera,
 Fryderyka Wilhelma (1620–1688) – elektora Brandenburgii,
 Jadwigi Zofii (1623–1683) – żony Wilhelma VI landgrafa Hesji-Kassel,
 Jana Zygmunta (1624–1624).

Ostatnie lata swojego życia spędziła w Krośnie Odrzańskim, gdzie zmarła 26 kwietnia 1660. Pochowana została w krypcie Hohenzollernów w katedrze berlińskiej.

Wittelsbachowie
Urodzeni w 1597
Zmarli w 1660
Żony władców